Tindaria — рід двостулкових молюсків родини Tindariidae.

Класифікація 
 Tindaria Bellardi, 1875
 Tindaria aeolata (Dall, 1890)
 Tindaria agathida (Dall, 1890)
 Tindaria amabilis (Dall, 1889)
 Tindaria antarctica Thiele&Jaeckel, 1931
 Tindaria atrata Bellardi, 1875
 Tindaria bengalensis Knudsen, 1970
 Tindaria callistiformis Verrill & Bush, 1897
 Tindaria compressa Dall, 1908
 Tindaria concentrica Thiele, 1912
 Tindaria cytherea (Dall, 1881)
 Tindaria derjugini Gordunov, 1946
 Tindaria hessleri Sanders&Allen, 1977
 Tindaria jinxingae Xu, 1990
 Tindaria kennerlyi
 Tindaria lata Verrill & Bush, 1897
 Tindaria martiniana Dall, 1916
 Tindaria miniscula
 Tindaria murrayi Knudsen, 1967
 Tindaria nuculiformis Thiele&Jaeckel, 1931
 Tindaria perrieri Dautzenberg&H.Fischer, 1897
 Tindaria salaria Dall, 1908
 Tindaria sericea Jesfreys, 1876
 Tindaria siberutensis Thiele&Jaeckel, 1931
 Tindaria smithii (Dall, 1886)
 Tindaria sojoae Habe, 1953
 Tindaria striata (King & Broderip, 1832)
 Tindaria sundaensis Knudsen, 1970
 Tindaria virens (Dall, 1890)
 Tindaria weberi Prashad, 1932

Посилання 
 E.V.Coan, P.Valentich-Scott (2012). Bivalve seashells af tropical West America. Marine mollusks from Baja California to northern Peru. 2 vols, 1258 pp.
 S.Gofas (2014). Tindaria Bellareh, 1875. Accessed through: World Register of Marine Species at http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=138554  on 2014-11-14

Двостулкові
Роди молюсків